

Patronymes 
Tkatchiov, Tkatchev (masculin ; ) ou Tkatchiova, Tkatcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Tkatchiov (1957-), gymnaste russe
 Alexandre Tkatchev (1960-), homme politique russe
 Ielena Tkatchiova (1989-), volleyeuse russe
 Piotr Tkatchev (1844-1886), écrivain et révolutionnaire russe
 Viatcheslav Tkatchiov (1885-1965), général d’aviation russe blanc
 Vladimir Tkatchiov (1993), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Tkatchiov (1995), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe